Di seguito una lista di asteroidi dal numero 372001 al 373000 con data di scoperta e scopritore.

372001-372100 

|-
|372001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372019 - ||  ||  || OAM
|-
|372020 - ||  ||  || OAM
|-
|372021 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|372022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372023 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|372024 Ayapani ||  ||  || Ishigakijima
|-
|372025 - ||  ||  || OAM
|-
|372026 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|372027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372034 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|372035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372043 - ||  ||  || CSS
|-
|372044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372071 - ||  ||  || CSS
|-
|372072 - ||  ||  || Calvin College
|-
|372073 - ||  ||  || CSS
|-
|372074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

372101-372200 

|-
|372101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372117 - ||  ||  || CSS
|-
|372118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372120 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372131 - ||  ||  || OAM
|-
|372132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372142 - ||  ||  || CSS
|-
|372143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372145 - ||  ||  || CSS
|-
|372146 - ||  ||  || CSS
|-
|372147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372154 - ||  ||  || CSS
|-
|372155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372156 - ||  ||  || CSS
|-
|372157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372161 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|372162 - ||  ||  || OAM
|-
|372163 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|372164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372167 - ||  ||  || CSS
|-
|372168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372169 - ||  ||  || CSS
|-
|372170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372178 - ||  ||  || CSS
|-
|372179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372194 - ||  ||  || CSS
|-
|372195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

372201-372300 

|-
|372201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372206 - ||  ||  || OAM
|-
|372207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372208 - ||  ||  || CSS
|-
|372209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372210 - ||  ||  || CSS
|-
|372211 - ||  ||  || CSS
|-
|372212 - ||  ||  || CSS
|-
|372213 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372214 - ||  ||  || Stevens, B. L.
|-
|372215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372232 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|372233 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|372234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372255 - ||  ||  || CSS
|-
|372256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372273 - ||  ||  || CSS
|-
|372274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372285 - ||  ||  || CSS
|-
|372286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372298 - ||  ||  || CSS
|-
|372299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

372301-372400 

|-
|372301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372304 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|372305 Bourdeille ||  ||  || Ory, M.
|-
|372306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372310 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|372311 - ||  ||  || CSS
|-
|372312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372315 - ||  ||  || CSS
|-
|372316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372321 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|372322 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|372323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372324 - ||  ||  || OAM
|-
|372325 - ||  ||  || CSS
|-
|372326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372329 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|372330 - ||  ||  || CSS
|-
|372331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372334 - ||  ||  || CSS
|-
|372335 - ||  ||  || CSS
|-
|372336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372346 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|372347 - ||  ||  || OAM
|-
|372348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372349 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|372350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372355 - ||  ||  || CSS
|-
|372356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372358 - ||  ||  || CSS
|-
|372359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372362 - ||  ||  || OAM
|-
|372363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372367 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|372368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372369 - ||  ||  || OAM
|-
|372370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372372 - ||  ||  || OAM
|-
|372373 - ||  ||  || OAM
|-
|372374 - ||  ||  || OAM
|-
|372375 - ||  ||  || OAM
|-
|372376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372377 - ||  ||  || OAM
|-
|372378 - ||  ||  || OAM
|-
|372379 - ||  ||  || OAM
|-
|372380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372385 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|372386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372390 - ||  ||  || OAM
|-
|372391 - ||  ||  || OAM
|-
|372392 - ||  ||  || CSS
|-
|372393 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|372394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372395 - ||  ||  || Apitzsch, R.
|-
|372396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372400 - ||  ||  || OAM
|}

372401-372500 

|-
|372401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372414 - ||  ||  || CSS
|-
|372415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372419 - ||  ||  || CSS
|-
|372420 - ||  ||  || OAM
|-
|372421 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|372422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372435 - ||  ||  || OAM
|-
|372436 - ||  ||  || CSS
|-
|372437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372470 - ||  ||  || Christophe, B.
|-
|372471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372489 - ||  ||  || CSS
|-
|372490 - ||  ||  || CSS
|-
|372491 - ||  ||  || CSS
|-
|372492 - ||  ||  || CSS
|-
|372493 - ||  ||  || OAM
|-
|372494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372497 - ||  ||  || CSS
|-
|372498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

372501-372600 

|-
|372501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372515 - ||  ||  || CSS
|-
|372516 - ||  ||  || CSS
|-
|372517 - ||  ||  || CSS
|-
|372518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372521 - ||  ||  || CSS
|-
|372522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372529 - ||  ||  || CSS
|-
|372530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372533 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|372534 - ||  ||  || OAM
|-
|372535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372537 - ||  ||  || OAM
|-
|372538 - ||  ||  || OAM
|-
|372539 - ||  ||  || CSS
|-
|372540 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|372541 - ||  ||  || CSS
|-
|372542 - ||  ||  || Karge, S., Kling, R.
|-
|372543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372544 - ||  ||  || OAM
|-
|372545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372546 - ||  ||  || OAM
|-
|372547 - ||  ||  || OAM
|-
|372548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372549 - ||  ||  || OAM
|-
|372550 - ||  ||  || OAM
|-
|372551 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|372552 - ||  ||  || CSS
|-
|372553 - ||  ||  || CSS
|-
|372554 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|372555 - ||  ||  || CSS
|-
|372556 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|372557 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|372558 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|372559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372561 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|372562 - ||  ||  || Elenin, L.
|-
|372563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372573 Pietromenga ||  ||  || Tonincelli, M., Zanardini, F.
|-
|372574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372577 - ||  ||  || CSS
|-
|372578 Khromov ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|372579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372591 - ||  ||  || CSS
|-
|372592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372593 - ||  ||  || CSS
|-
|372594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372595 - ||  ||  || OAM
|-
|372596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372597 - ||  ||  || OAM
|-
|372598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

372601-372700 

|-
|372601 - ||  ||  || Mayhill
|-
|372602 - ||  ||  || CSS
|-
|372603 - ||  ||  || Mayhill
|-
|372604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372606 - ||  ||  || CSS
|-
|372607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372620 - ||  ||  || CSS
|-
|372621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372624 - ||  ||  || CSS
|-
|372625 - ||  ||  || OAM
|-
|372626 IGEM ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|372627 - ||  ||  || CSS
|-
|372628 - ||  ||  || CSS
|-
|372629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372632 - ||  ||  || CSS
|-
|372633 - ||  ||  || CSS
|-
|372634 - ||  ||  || CSS
|-
|372635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372638 - ||  ||  || LONEOS
|-
|372639 - ||  ||  || CSS
|-
|372640 - ||  ||  || CSS
|-
|372641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372643 - ||  ||  || CSS
|-
|372644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372646 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|372647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372656 - ||  ||  || Auberry
|-
|372657 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372682 - ||  ||  || OAM
|-
|372683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372692 - ||  ||  || OAM
|-
|372693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

372701-372800 

|-
|372701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372706 - ||  ||  || OAM
|-
|372707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372712 - ||  ||  || Mayhill
|-
|372713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372716 - ||  ||  || CSS
|-
|372717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372720 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|372721 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|372722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372744 - ||  ||  || Mayhill
|-
|372745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372750 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|372751 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|372752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372753 - ||  ||  || CSS
|-
|372754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372755 - ||  ||  || WISE
|-
|372756 - ||  ||  || CSS
|-
|372757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372759 - ||  ||  || CSS
|-
|372760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372764 - ||  ||  || CSS
|-
|372765 - ||  ||  || CSS
|-
|372766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372770 - ||  ||  || CSS
|-
|372771 - ||  ||  || CSS
|-
|372772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372774 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|372775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372780 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|372781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372782 - ||  ||  || WISE
|-
|372783 - ||  ||  || WISE
|-
|372784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372785 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|372786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

372801-372900 

|-
|372801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372831 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|372832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372834 - ||  ||  || CSS
|-
|372835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372836 - ||  ||  || LONEOS
|-
|372837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372851 - ||  ||  || CSS
|-
|372852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372853 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|372854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372855 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|372856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372879 - ||  ||  || CSS
|-
|372880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372882 - ||  ||  || CSS
|-
|372883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372890 - ||  ||  || CSS
|-
|372891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

372901-373000 

|-
|372901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372903 - ||  ||  || WISE
|-
|372904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372909 - ||  ||  || CSS
|-
|372910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372922 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|372923 - ||  ||  || CSS
|-
|372924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372926 - ||  ||  || CSS
|-
|372927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372929 - ||  ||  || CSS
|-
|372930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372935 - ||  ||  || WISE
|-
|372936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372945 - ||  ||  || CSS
|-
|372946 - ||  ||  || CSS
|-
|372947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372975 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|372976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|372985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372989 - ||  ||  || LONEOS
|-
|372990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|372997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|372999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|373000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0372001